RAAN ist die Abkürzung für:
 Región Autónoma del Atlántico Norte, eine von zwei autonomen Regionen in Nicaragua
 engl. right ascension of the ascending node, dt. Länge des aufsteigenden Knotens, ein astronomisches Bahnelement, siehe Argument des Knotens

Raan ist der Name folgender Orte:
 Raan (Gemeinde Schönberg am Kamp) in Niederösterreich

Siehe auch: 
 Rahn

RAAN